Echinosciadium arabicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michael Zohary. Echinosciadium arabicum ingår i släktet Echinosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arabicum